Michałowice (gemeente in powiat Krakowski), in het Poolse woiwodschap Klein-Polen
Michałowice (gemeente in powiat Pruszkowski), in het Poolse woiwodschap Mazovië